Сис, СИС:

Фамилия
 Сис, Ференц (; 1873—1944) — венгерский и французский автогонщик и инженер, победитель первого Гран-при по автогонкам (1906).
 Сис, Дидье (род. 1954) — футболист, чемпион Европы 1984 года.

Имя
 Вевер, Сис

Аббревиатура
 Союз исламских судов () — исламистская повстанческая группировка в Сомали.
 Справочно-информационная система.
 Средняя интегральная схема (см. Интегральная схема#Степень интеграции)

Топография
 Сис () — армянское название горы Малый Арарат.
 Сис — село в Араратской области Армении.
 Сис () — армянское и средневековое название города и района Козан в турецкой провинции Адана.

См. также